Каласин () — город, центр одноимённой провинции на северо-востоке Таиланда.
Население 47,000.

Климат

Города Таиланда